Toto je medailové pořadí zemí na Letních olympijských hrách 2008, které se konaly v Pekingu v Číně od 8. srpna 2008 do 24. srpna 2008. Těchto her se zúčastnilo 11 028 sportovců ze 204 zemí v 302 disciplínách ve 28 sportech. Alespoň jednu medaili získalo 86 výprav.

Počet medailí 

Toto je kompletní tabulka počtu medailí udělených na Letních olympijských hrách 2008 podle údajů Mezinárodního olympijského výboru.

 ‡  Změny v medailovém pořadí (vizte Seznam odebraných olympijských medailí)

Pro seřazení tabulky podle zemí, podle celkového počtu medailí nebo podle jiného sloupce, klikněte na  ikonu vedle názvu sloupce.

Externí odkazy 
 

Letní olympijské hry 2008
2008